Škof ist der Familienname folgender Personen:

 Gorazd Škof (* 1977), slowenischer Handballtorwart
 Janez Škof (1924–2009), jugoslawischer Schauspieler